Шишково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Добросельского сельского поселения. Население составляет 6 жителей по состоянию на 2007 год. 
 
Расположена в западной части области в 25 км к юго-западу от Монастырщины, в 66 км западнее автодороги  Орёл — Витебск. В 65 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Васьково на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района